COL6A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 028 амінокислот, а молекулярна маса — 108 529.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Колагени